

Липки — село, Мінська область, Борисовський район
 Липки — село, Мінська область, Логойський район
 Липки — село, Мінська область, Мядельський район
 Липки — село, Мінська область, Смолевицький район

Липки — місто, Тульська область, Кіреєвський район
 Липки — селище, Ромодановський район, Мордовія
 Липки — присілок, Тосненський район, Ленінградська область

Липки — село, Житомирська область, Житомирський район
 Липки — село, Львівська область, Яворівський район
 Липки — село, Рівненська область, Рівненський район
 Липки — село, Хмельницька область, Старосинявський район
 Липки — історична місцевість Житомира
 Липки — історична місцевість Києва

Див. також 
 Ліпкі